Die Liebenden steht für:

 Die Liebenden (Tarot), eine Trumpfkarte des Tarot

Werktitel:
 Die Liebenden (Gedicht) von Bertolt Brecht (1927)
 Die Liebenden (1958), Spielfilm von Louis Malle
 Die Liebenden (Philip José Farmer), Roman von Philip José Farmer (1961)
 Die Liebenden (Morris West), Roman von Morris West (1993)
 Zamaana Deewana – Die Liebenden, Bollywood-Film von Ramesh Sippy (1995)
 Liebe nach dem Tod, auch Die Liebenden, Film von Matti Geschonneck (2004)
 Die Liebenden – von der Last, glücklich zu sein, original Les Bien-aimés, französischer Spielfilm von Christophe Honoré (2011)

Siehe auch:
 Liebende Frauen (Begriffsklärung)